Ю́рий Ма́лышев: Малышев, Юрий Александрович (род. 1947) — советский гребец.
 Малышев, Юрий Васильевич (1941—1999) — лётчик-космонавт СССР.
 Малышев, Юрий Михайлович (1931—2015) — советский и российский экономист.
 Малышев, Юрий Николаевич (1939—2022) — специалист в области горнодобывающей промышленности, академик РАН (2011).